CHZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chiloquin State (Stati Uniti)